Can Robert (Arenys de Mar), edifici al municipi d'Arenys de Mar (Maresme)
 Can Robert (les Llosses), casa al municipi de les Llosses (Ripollès)
 Can Robert (passeig de la Ribera, Sitges), edifici de Sitges (Garraf) 
 Can Robert (Sitges), edifici d'estil renaixentista al municipi de Sitges (Garraf)